Децим Валерий Тавр Азиатик Катулл Мессалин () — римский политик.

Азиатик был сыном богатого, знатного и влиятельного римского сенатора Марка Лоллия Паулина Валерия Азиатика Сатурнина и Валерии Катуллы Мессалины, происходившей из семьи консульского ранга. Родителями его отца были легат Децим Валерий Азиатик и Вителлия, дочь римского императора Вителлия от Галерии Фунданы. Имя Азиатика показывает, что он находился в родстве с консулом середины I века Титом Статилием Тавром Корвином; кроме того, он происходил от галльского сенатора и консула Децима Валерия Азиатика и его жены Лоллии Сатурнины. Также он был последним известным потомком брата поэта Гая Валерия Катулла. Он родился и вырос в Риме.

В 105 году, во время правления Траяна, Децим Валерий был членом коллегии Арвальских братьев. Согласно эпиграфическим свидетельствам, он пользовался уважением на острове Самосе и в Эфесе.

После смерти Азиатика в Эфесе были установлены две погребальные греческие надписи в его честь.

Примечания

Источники 
 Flavius Josephus. Death of an Emperor. — University of Exeter Press, 1991.
 A. K. Bowman, E. Champlin & A. Lintott. The Cambridge Ancient History. Vol. 10. — Cambridge University Press, 1996.
 G. Morgan. 69 AD: The Year of Four Emperors. — Oxford University Press, 2005.
 M. B. Skinner. A Companion to Catullus (Google eBook). — John Wiley & Sons, 2010.
 Marcus Lollius Paullinus Valerius Asiaticus Saturninus & Valerii Catulli at Romeins Imperium, translated from Dutch to English

Валерии Азиатики